Fonfría – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Fonfría – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León